Звёздный пото́к представляет собой объединение звёзд, обращающееся вокруг центра галактики, которое когда-то было шаровым скоплением или карликовой галактикой, а сейчас разлетается и вытянуто вдоль орбиты под действием приливных сил.

Звёздные потоки в Местной Группе

Звёздные потоки в Млечном Пути

Звёздные потоки в Галактике Андромеды

Звёздные потоки вне Местной Группы

Ссылки 

 Агекян Т. А. [bse.sci-lib.com/article044890.html Звёздные потоки]
 Вдоль Земли течет гигантская звездная река

Примечания 

Звёздные скопления
Млечный Путь
Типы астрономических объектов